Kožíšek může být:
 malý kožich nebo malá kožešina

Příjmení osob
 Adolf Kožíšek (1888–1984) – pedagog, redaktor, botanik a vlastivědný pracovník na Kladensku
 Antonín Jaromil Kožíšek (1905–1947) – český novinář odsouzený k trestu smrti a popravený za kolaboraci s nacisty
 Čestmír Kožíšek (* 1991) – český sportovec, skokan na lyžích
 Dušan Kožíšek (* 1983) – český sportovec, běžec na lyžích
 Jiří Kožíšek (* 1955) – český malíř, sochař a keramik
 Josef Kožíšek (1861–1933) – český básník a esperantista
 Karel Kožíšek (* 1977) – český rychlostní kanoista, mistr Evropy
 Karel Kožíšek (malíř) (1921–1995) – český akademický malíř, grafik, ilustrátor, lidový léčitel, senzibil, diagnostik pomocí automatické kresby a parapsycholog 
 Pavel Kožíšek (* 1970) – český kouzelník, mág a iluzionista
 Michaela Kožíšková, rozená Michaela Maurerová (* 1979) – česká moderátorka a herečka

Česká příjmení